Губіна () — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.

 Губіна Лариса Іванівна — українська телеведуча.
 Губіна Марія Михайлівна (27 лютого 1927, село Будьонівка, Великобурлуцький район — 22 березня 1999) — українська радянська діячка.
жіночі форми прізвищ